Kellyville, un secteur non constitué en municipalité du Kentucky, aux États-Unis.
Kellyville, une ville de l'Oklahoma, aux États-Unis.
Kellyville, une station du métro de Sydney, en Australie.